Пи́тер Уи́лсон (; ) — шотландский, а затем ирландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Великобритании выступал на , команда Великобритании заняла седьмое место.

Начал играть в кёрлинг в Шотландии, где родился и вырос, выступал за Шотландию на двух чемпионатах Европы, в 2003 переехал в Ирландию, принял ирландское гражданство и с несколькими также бывшими шотландскими кёрлингистами выступает за Ирландию на чемпионатах Европы и мира.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото ().
 : золото (1981).
 : бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Родился и вырос в Шотландии. Из семьи кёрлингистов: его брат Филип «Фил» Уилсон выступал вместе с Питером на  в команде Великобритании. В 2003 переехал в Ирландию.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Великобритании
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты Ирландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1998 года